Первый дивизион 1988 () — 44-й сезон чемпионата Норвегии с момента его основания. Титул не смог защитить клуб «Мосс».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки
 Статистика на rsssf.com

1988
Норвегия
Спорт в Норвегии в 1988 году